Кримка — сіль з Криму

Села:
 Кримка — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Кримка — Запорізька область, Бердянський район
 Кримка — Миколаївська область, Первомайський район

Річка
 Кримка — права притока річки Самара

Метеорит:
 «Кримка» () — метеорит загальною вагою 40 кг, що було знайдено поблизу села Кримка після метеоритного дощу 21 січня 1946 року

Посилання 
Кримка  //